La KFVS TV Mast est une structure de 511 mètres de hauteur située à Cape Girardeau dans le Missouri et qui fut de 1960 à 1962 la plus haute structure du monde.

Tour autoportante